Kühberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kühberg (Bärenstein), Ortsteil der Gemeinde Bärenstein (Erzgebirge), Erzgebirgskreis, Sachsen
 Kühberg (Blaichach), Ortsteil der Gemeinde Blaichach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kühberg (Cham), Ortsteil der Stadt Cham (Oberpfalz), Landkreis Cham, Bayern
 Kühberg (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kühberg (Furth im Wald), Ortsteil der Stadt Furth im Wald, Landkreis Cham, Bayern
 Kühberg (Laaber), Ortsteil des Marktes Laaber, Landkreis Regensburg, Bayern
 Kühberg (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Kühberg (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Kühberg (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Kühberg (Zandt), Ortsteil der Gemeinde Zandt, Landkreis Cham, Bayern
 Kühberg (Gemeinde Allhartsberg), Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Kühberg (Gemeinde Ruprechtshofen), Ortschaft von Ruprechtshofen, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Kühberg (Gemeinde Sankt Leonhard), Ortschaft der Marktgemeinde St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Kühberg (Gemeinde Burgkirchen), Ortschaft von Burgkirchen (Oberösterreich), Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Kühberg (Gemeinde Kopfing), Ortsteil von Kopfing im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Kühberg (Gemeinde Weitersfelden), Ortsteil von Weitersfelden, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Kühberg (Gemeinde Dornbirn), Alpe in Vorarlberg zwischen Karren (Berg) und Staufen (Bregenzerwaldgebirge)
 Kühberg (Gemeinde Hengsberg), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Hengsberg in der Steiermark
 Kühberg (Gemeinde Oberhaag), Ortsteil von Oberhaag, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Kühberg (Gemeinde Sankt Martin), Ortsteil von Sankt Martin im Sulmtal, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Zadní Ostrov, Ortsteil der Gemeinde Malšín in Tschechien

Berge:
 Kühberg (Sarntaler Alpen) (2429 m), in den Sarntaler Alpen bei Latzfons, Südtirol
 Kühberg (Reichraminger Hintergebirge) (1415 m), im Ennstal bei Weyer (Oberösterreich), Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Kühberg (Allgäuer Alpen) (1290 m), in den Allgäuer Alpen bei Wertach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kühberg (Missen) (1035 m), östlich von Missen (Missen-Wilhams), Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kühberg (Bayerischer Wald, Untergriesbach), (844 m), in Untergriesbach, Gemarkung  Oberötzdorf, Landkreis Passau
 Kühberg (Südliche Böhmerwaldausläufer) (716 m), in den Südlichen Böhmerwaldausläufern, Oberösterreich
 Kühberg (Salzburg) (711 m), Ausläufer des Gaisberges im Gemeindegebiet der Stadt Salzburg, Österreich
 Kühberg (Steinwald) (710 m), Südwestausläufer des Steinwalds jenseits der Fichtelnaab; östlich von Waldeck (Kemnath), Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Kühberg (Fichtelgebirge) (611 m), im Fichtelgebirge bei Marktleuthen, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Kühberg, Berg in der Gemeinde Gettnau, Kanton Luzern, Schweiz
 Kühberg (Buch am Ammersee) (587 m), in Inning am Ammersee bei Bachern am Wörthsee, Gemarkung Buch am Ammersee, Landkreis Starnberg, Bayern
 Kühberg (Bayerischer Wald, Rattenberg), (585 m), in Rattenberg (Niederbayern), Gemarkung  Siegersdorf, Landkreis Straubing-Bogen
 Kühberg (Dieterskirchen) (583 m), südwestlich von Bach (Dieterskirchen), Landkreis Schwandorf, Bayern
 Kühberg (Fränkische Alb) (561 m), in der Fränkischen Alb bei Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Kühberg (Oexing) (522 m), in Grafing bei München, Gemarkung Oexing, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Kühberg (Thierhaupten) (499,1 m), bei Neukirchen (Thierhaupten), Landkreis Augsburg, Bayern
 Kühberg (Walderbach) (485 m), im Bayerischen Wald, nordöstlich von Walderbach, Landkreis Cham, Bayern
 Kühberg (Leininger Sporn) (398 m), im Pfälzerwald bei Weisenheim am Berg, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Kühberg (Stumpfwald) (366 m), im Pfälzerwald bei Stauf (Eisenberg), Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz

sowie:
 Kühberg bei Gastenfelden, Naturschutzgebiet bei Gastenfelden (Buch am Wald), Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Kühlberg
 Kuhberg